Llamosas puede hacer referencia a:

Estadio Federico Llamosas, estadio de fútbol paraguayo, en Caaguazú.
Fernando Elías Llamosas, político argentino.
Lorenzo de las Llamosas, escritor peruano del .